Alf Westerberg – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Jesper Westerberg – ex calciatore svedese
 Paul Westerberg – musicista statunitense